Hernán Jiménez  puede referirse a:
 Makano (n. 1983), cantante panameño
 Hernán "Curly" Jiménez, actor argentino
 Hernán Jiménez García. director de cine costarricense